Шампиньо́н тёмно-кра́сный () — гриб семейства . 

Научные синонимы:

Описание 
Шляпка диаметром 8—12 см, выпуклая или коническая с тупой верхушкой, при созревании раскрывается до плоской. Кожица буро-коричневая, растрескивается на волокнистые чешуйки.

Мякоть белая, на срезе становится густо-красной, со слабым грибным или кисловатым запахом и мягким вкусом.

Ножка длиной 8—10 и диаметром 1,5—2 см, грязновато-белая, полая, ниже кольца чешуйчатая. В основании заметно утолщение, погружённое в почву.

Пластинки свободные, частые, у молодых грибов светло-розовые, краснеют от прикосновения.

Остатки покрывал: кольцо на ножке плёнчатое, широкое, свободно свисающее, коричневое.

Споровый порошок бурый.

Экология и распространение 
Встречается относительно редко в лиственных лесах, на почве, под опадом, появляется небольшими группами.

Сезон лето — осень.

Сходные виды 
  растёт в хвойных лесах.
  с желтеющей мякотью и миндальным запахом.

Пищевые качества 
Съедобный гриб, считается вкусным.

Литература

Ссылки 
 Таксономия на сайте www.mycobank.org

Шампиньон
Съедобные грибы